Sophia von Pommern (oder auch Sophie) ist der Name folgender Personen:

 Sophie von Pommern († 1504), Herzogin zu Mecklenburg
 Sophia von Pommern († 1497) (um 1435–1497), Gemahlin von Herzog Erich II. von Pommern
 Sophia von Pommern († 1568) (1498–1568), Gemahlin von König Friedrich I. von Dänemark
 Sophie von Sachsen (1587–1635), durch Heirat Herzogin von Pommern-Stettin
 Sophia Hedwig von Braunschweig-Wolfenbüttel (1561–1631), Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel und durch Heirat Herzogin von Pommern-Wolgast

Siehe auch:
 Sophie von Pommern (1370–1406), Gemahlin von Herzog Heinrich I. zu Braunschweig-Lüneburg
 Sophie von Pommern (1468–1504), Gemahlin von Herzog Magnus II. von Mecklenburg